Chodów (gemeente)
 Chodów (Groot-Polen)
 Chodów (Łódź)
 Chodów (Mazovië)